Kłys ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Kłys (* 1982), polnischer Judoka
 Jarosław Kłys (* 1977), polnischer Eishockeyspieler
 Katarzyna Kłys (* 1986), polnische Judoka